Bryastovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Брястово) :
Bryastovo, village bulgare de l'obchtina de Baltchik, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Bryastovo, village bulgare de l'obchtina de Mineralni bani, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Bryastovo, village bulgare de l'obchtina de Nova Zagora, situé dans l'oblast de Sliven.